Чемпионат Европы по фигурному катанию 1993 года проходил с 12 по 17 января 1993 года в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 27 стран и рекордное количество спортсменов 130 фигуристов.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Украины Дмитрий Дмитренко. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители России Марина Ельцова и Андрей Бушков, в танцах чемпионами Европы стали представители России Майя Усова и Александр Жулин.

В европейских чемпионатах начали участвовать закавказские республики, находясь при этом в Азии.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
1993 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Финляндии в 1993 году
Январь 1993 года
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Финляндии